Spraggtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Spraggtjärnen, sjö i Torsby kommun, 
Spraggtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Spraggtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 668217-136004), sjö i Torsby kommun, 
Spraggtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 670125-135110), sjö i Torsby kommun,  (2,01 ha)
Spraggtjärnen (Norra Ny socken, Värmland, 671379-136798), sjö i Torsby kommun, 
Spraggtjärnet, sjö i Arvika kommun, 
Stora Spraggtjärnen, sjö i Torsby kommun,  (6,36 ha)
Västra Spraggtjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Östra Spraggtjärnen, sjö i Hagfors kommun,

Se även
Kviddtjärn (Spragg liksom kvidd är folkliga namn på fisken Elritsa).

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn